Světová sportovní cena Laureus pro sportovce roku je ocenění každoročně udělované nejlepšímu sportovci světa podle stanovených kritérií této ceny.

Seznam vítězů a nominovaných

Statistika

Reference

Sportovec roku